Saint-Maur (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Maur (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Maur (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Maur (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Maur (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Maur-des-Fossés – francuska gmina w regionie Île-de-France